Sarmizegetusa Regia, de hoofdstad van de Daciërs (tegenwoordig Roemenië)
 Sarmizegetusa (Hunedoara), een dorp in het Roemeense district Hunedoara